

Patronyme 

 Famille Friant, famille  originaire de Morlancourt dans le département de la Somme titrée comte d'empire le  qui donna les trois généraux suivants et s'éteignit en 1899 :
 Louis Friant (1758-1829), comte d'empire (1808), général de la Révolution et du Premier Empire ;
 Jean-François Friant (1790-1867) comte d'empire, et fils de Louis Friant ;
 Louis-Gilbert-François-Léon Friant, (1822-1899) comte d'empire et général français ;
 Abel Friant (1921-1945), résistant français ;
 Charles Nicolas Friant (1818-1886), militaire français ;
 Christophe Le Friant (1969-), disc jockey français ;
 Émile Friant (1863-1932), peintre français ;

Toponyme

 Friant, census-designated place de Californie, aux États-Unis.

Lien externe 
 
Patronyme français